VM i skak 2007 var en turnering mellem otte af verdens bedste skakspillere, som blev afviklet i Mexico City mellem den 12. og 30. september 2007. Vinder blev Viswanathan Anand fra Indien.

Turneringsformatet 
Som ved verdensmesterskabet i 2005 FIDE var formatet en dobbeltrundet alle-mod-alle turnering mellem otte spillere og med normal tidskontrol.

Deltagerne 
FIDE havde tildelt pladser til den regerende verdensmester Vladimir Kramnik, som i 2006 havde vundet genforeningsmatchen mellem FIDEs VM-titel og den "klassiske" VM-titel mod Veselin Topalov, samt nr. to-fire fra 2005-turneringen. Topalov var derimod ikke kvalificeret, men får i 2008 en kvalifikationsmatch mod vinderen af World Chess Cup i 2007, Gata Kamsky, om en ny VM-match i 2009.

Derudover afholdt man en kandidatturnering baseret på resultaterne i World Chess Cup i 2005, hvorfra fire kvalificerede sig.

Resultater 

{| class="wikitable" cellpadding="2" style="font-size: 95%"
|colspan=4 bgcolor="#FFE8AB"| Runde 1 - 13. september
|-
|Anand || Gelfand ||align=center | ½-½ || C42 Russisk
|-
|Kramnik || Svidler ||align=center | ½-½ || D43 Slavisk
|-
|Morozevitsj || Aronian ||align=center | ½-½ || E12 Dronningeindisk
|-
|Gristjuk || Lékó ||align=center | ½-½ || C88 Spansk
|-
|colspan=4 bgcolor="#FFE8AB"| Runde 2 - 14. september
|-
|Kramnik (0.5) || Morozevitsj (0.5)||align=center | 1-0 || E04 Katalansk 
|-
|Gelfand (0.5) || Gristjuk (0.5) ||align=center | ½-½ || E15 Dronningeindisk
|-
|Svidler (0.5) || Lékó (0.5) ||align=center | ½-½ || C89 Spansk
|-
|Aronian (0.5) || Anand (0.5) ||align=center | 0-1 || D43 Dronninggambit afslået
|-
|colspan=4 bgcolor="#FFE8AB"| Runde 3 - 15. september
|-
|Anand (1.5) || Kramnik (1.5) ||align=center | ½-½ || C42 Russisk
|-
|Gristjuk (1.0) || Aronian (0.5) ||align=center | ½-½ || C88 Spansk
|-
|Lékó (1.0) || Gelfand (1.0) ||align=center | ½-½ || C42 Russisk
|-
|Morozevitsj (0.5)|| Svidler (1.0) ||align=center | 1-0 || C45 Skotsk
|-
|colspan=4 bgcolor="#FFE8AB"| Runde 4 - 16. september
|-
|Aronian (1.0) || Lékó (1.5) ||align=center | 1-0 || A33 Benoni
|-
|Kramnik (2.0) || Gristjuk (1.5) ||align=center | ½-½ || E06 Katalansk
|-
|Morozevitsj (1.5)|| Anand (2.0) ||align=center | ½-½ || D47 Dronninggambit afslået
|-
|Svidler (1.0) || Gelfand (1.5) ||align=center | ½-½ || C42 Russisk
|-
|colspan=4 bgcolor="#FFE8AB"| Runde 5 - 18. september
|-
|Anand (2.5) || Svidler (1.5) ||align=center | 1-0 || C89 Spansk
|-
|Gelfand (2.0) || Aronian (2.0) ||align=center | 1-0 || A60 Benoni
|-
|Gristjuk (2.0) || Morozevitsj (2.0)||align=center | 1-0 || D38 Dronninggambit afslået
|-
|Lékó (1.5) || Kramnik (2.5) ||align=center | ½-½ || C54 Giuoco piano
|-
|colspan=4 bgcolor="#FFE8AB"| Runde 6 - 19. september
|-
|Aronian (2.0) || Kramnik (3.0) ||align=center | ½-½ || E06 Katalansk
|-
|Gelfand (3.0) || Morozevitsj (2.0)||align=center | 1-0 || E17 Dronningeindisk
|-
|Gristjuk (3.0) || Svidler (1.5) ||align=center | ½-½ || D43 Semi-slavisk
|-
|Lékó (2.0) || Anand (3.5) ||align=center | ½-½ || C78 Spansk
|-
|colspan=4 bgcolor="#FFE8AB"| Runde 7 - 20. september
|-
|Anand (4.0) || Gristjuk (3.5) ||align=center | 1-0 || C88 Spansk
|-
|Kramnik (3.5) || Gelfand (4.0) ||align=center | ½-½ || D43 Slavisk
|-
|Morozevitsj (2.0) || Lékó (2.5) ||align=center | ½-½ || C45 Skotsk
|-
|Svidler (2.0) || Aronian (2.5) ||align=center | ½-½ || C69 Spansk
|}

Tal i parentes er spillerens score inden runden.

Turneringstabel

Kvalifikation til VM i skak 2008 
Da Kramnik ikke vandt denne turnering, havde han ifølge aftalen om genforening af VM-titlerne krav på en match mod vinderen. Denne match finder sted 11. oktober – 30. oktober 2008 i Bonn, Tyskland. Der afvikles 12 partier med klassisk tidskontrol mellem den 11. og den 28. oktober. Hvis der ikke er fundet en afgørelse spilles der tiebreak den 30. oktober.

Noter 

VM-matcher i skak
Sport i 2007